Stamatopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Stamatopoulos (* 1963), griechischer Medailleur
 Joti Stamatopoulos (* 1972), deutscher Fußballtrainer
 Kyriakos Stamatopoulos (* 1979), griechisch-kanadischer Fußballspieler